Липовецька сільська рада — Закарпатська область, Хустський район
 Липовецька сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Липовецька сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район